Mannen med järnmasken kan syfta på:
 Mannen med järnmasken (person) – statsfånge i Frankrike 1679–1703
 Mannen med järnmasken (roman) – roman av Alexandre Dumas
Filmer
 – amerikansk film från 1929 originaltitel The Iron Mask
 – amerikansk film från 1939
 – brittisk TV-film från 1977 originaltitel The Man in the Iron Mask
 – amerikansk film i regi av Randall Wallace med Leonardo DiCaprio
Musik
 En låt på Billy Braggs debutalbum Life's a Riot with Spy vs Spy, The Man in the Iron Mask